Европско првенство у одбојци 1987. је било 15. по реду Европско првенство које се од 25. септембра до 3. октобра одржавало у Белгији. Титулу је освојила репрезентација Источне Немачке.

Групе

Први круг

Група А - Епен

Група Б – Гент

Финални круг

9.–12. место 
 Место одигравања: Гент

9.–12. место

5.–8. место 
 Место одигравања: Гент

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Гент

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Белгији
Одбојка у 1987.